Velika nagrada Belgije 2004 je bila štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2004. Odvijala se je 29. avgusta 2004.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 1:56,232
|align="center"| —
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:56,304
| +0,072
|-
! 3
| 8 
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:56,686
| +0,454
|-
! 4
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:57,990
| +1,758
|-
! 5
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Sauber-Petronas
| 1:58,040
| +1,808
|-
! 6
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:58,175
| +1,943
|-
! 7
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 1:58,729
| +2,497
|-
! 8
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:59,008
| +2,776
|-
! 9
| 17
|  Olivier Panis
| Toyota
| 1:59,552
| +3,320
|-
! 10
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 1:59,635
| +3,403
|-
! 11
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:59,681
| +3,449
|-
! 12
| 9
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 2:00,237
| +4,005
|-
! 13
| 15
|  Christian Klien
| Jaguar-Cosworth
| 2:01,246
| +5,014
|-
! 14
| 4
|  Antônio Pizzonia
| Williams-BMW
| 2:01,447
| +5,215
|-
! 15
| 10
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 2:01,813
| +5,581
|-
! 16
| 18 
|  Nick Heidfeld
| Jordan-Ford
| 2:02,645
| +6,413
|-
! 17
| 20
|  Gianmaria Bruni
| Minardi-Cosworth
| 2:02,651
| +6,419
|-
! 18
| 21
|  Zsolt Baumgartner
| Minardi-Cosworth
| 2:03,303
| +7,071
|-
! 19
| 19
|  Giorgio Pantano
| Jordan-Ford
| 2:03,833
| +7,601
|-
! 20
| 16
|  Ricardo Zonta
| Toyota
| 2:03,895
| +7,663
|}

Dirka

|-
! 1
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 44
| 1:32:35,274
| 10
| 10
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 44
| + 3,132 s
| 2
| 8
|-
! 3
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 44
| + 4,371 s
| 6
| 6
|-
! 4
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 44
| + 12,504 s
| 8
| 5
|-
! 5
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Sauber-Petronas
| 44
| + 14,104 s
| 5
| 4
|-
! 6
| 15
|  Christian Klien
| Jaguar-Cosworth
| 44
| + 14,614 s
| 13
| 3
|-
! 7
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 44
| + 17,970 s
| 4
| 2
|-
! 8
| 17
|  Olivier Panis
| Toyota
| 44
| + 18,693 s
| 9
| 1
|-
! 9
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 44
| + 22,115 s
| 1
|  
|-
! 10
| 16
|  Ricardo Zonta
| Toyota
| 41
| Motor
| 20
|  
|-
! 11
| 18
|  Nick Heidfeld
| Jordan-Ford
| 40
| +4 krogi
| 16
|  
|-
! Ods
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 37
| Pnevmatika
| 11
|  
|-
! Ods
| 4
|  Antônio Pizzonia
| Williams-BMW
| 31
| Menjalnik
| 14
|  
|-
! Ods
| 9
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 29
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 21
|  Zsolt Baumgartner
| Minardi-Cosworth
| 28
| Trčenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 8
|  Fernando Alonso
| Renault
| 11
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 0
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 10
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 0
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 20
|  Gianmaria Bruni
| Minardi-Cosworth
| 0
| Trčenje
| 17
|  
|-
! Ods
| 19
|  Giorgio Pantano
| Jordan-Ford
| 0
| Trčenje
| 19
|  
|}

Formula 1 sezona 2004
2004